Silkkijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Silkkijärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Silkkijärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun,  (7,38 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn